Costa Ricaanse colon, de munteenheid van Costa Rica
Salvadoraanse colon, de munteenheid van El Salvador van 1919 tot 2003

C